Ursina (Pensilvânia)
860 Ursina

Desambiguação